|}
Die Bahnstrecke Rioni–Tqibuli verbindet die georgische Bergbaustadt Tqibuli mit Kutaissi, der zweitgrößten Stadt des Landes.

Geschichte 

Nachdem 1872 das westliche Teilstück der Magistrale Poti–Baku eröffnet worden war, ging – noch bevor die Hauptstrecke bis Baku vollendet wurde – eine erste abzweigende Strecke vom Bahnhof Rioni nach Kutaissi in Betrieb. 1887 wurde sie bis Tqibuli verlängert, wo große Kohlebergwerke angeschlossen wurden. Die Gesamtstrecke wurde in den Jahren 1946 und 1947 elektrifiziert, vor allem um die Kapazität der Strecke zu erhöhen und mehr Kohle abfahren zu können. 1999 wurde der Abschnitt zwischen Rioni und Kutaissi erneuert.

Der Bahnhof Kutaissi-1 wird seit der Sanierung 2010 von den meisten in Kutaissi endenden Zügen des Personenverkehrs angefahren, lediglich die Züge nach Zqaltubo bedienen den Bahnhof Kutaissi-2 an der Strecke Brozeula–Zqaltubo. Es gibt unter anderen täglich zwei durchgehende Zugpaare von und nach Tiflis sowie eines von und nach Batumi. Von Kutaissi-1 nach Tqibuli-2 verkehren zwei Zugpaare. In Tqibuli ehemals vorhandene Zweigstrecken sind allesamt stillgelegt und abgebaut.

Technische Merkmale 
Die Strecke ist 52 Kilometer lang. Sie wurde in der russischen Breitspur errichtet und ist durchgehend mit 3000 V Gleichstrom elektrifiziert. Der Unterwegsbahnhof Kutaissi Tschawtschawadsis Kutscha, im Fahrplan als „Kutaissi 1“ bezeichnet, ist ein Kopfbahnhof.

Siehe auch 
Hinweise zur Spurweite: Spurweite (Bahn), Messmethode der russischen Spur oder Russische Breitspur.

Literatur 
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Bd. 8: The Middle East and Caucasus. 2006. ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Homepage der Georgischen Eisenbahn (en, ka, ru).

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Georgien
Spurweite 1520 mm
Spurweite 1524 mm
Imeretien